LP steht als Abkürzung für:

 Landwirte-Partei, eine historische Partei um 1955 in Niedersachsen
 Langspielplatte, siehe Schallplatte#Formate
 Leistungspunkt (auch Credits genannt)
 Latin Percussion, US-amerikanischer Instrumenten-Hersteller
 Let’s Play, ein Computerspielbegriff
 Libertäre Partei, politische Partei in den Vereinigten Staaten
 Limited Partnership, eine Unternehmensrechtsform
 Lineare Programme in der Mathematik, siehe Lineare Optimierung
 Linkin Park, eine amerikanische Band
 Liste Pilz, österreichische Partei gegründet von Peter Pilz
 Luftpistole, Sportwaffe
 Lonely Planet, australischer Buchverlag
 Longitudinale Posteriore, die LP640-Version des Lamborghini Murciélago, siehe Lamborghini Murciélago #Murciélago LP640
 Longplay bei Audio- oder Videoaufzeichnungssystemen
 Lumbalpunktion als Form der Liquorentnahme in der Medizin
 Portugal nach dem ICAO-Code
 LP (Sängerin), US-amerikanische Sängerin
 Leistungsphase nach HOAI

LP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Lippstadt
 Deutschland: Kreis Soest (für Lippstadt)
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Moldau: Kreis Lăpușna (auslaufend)
 Norwegen: Tønsberg in der Provinz Vestfold

lp steht für:
 LinePrint-Befehl auf Unix Systemen zum Drucken von Dateien

 steht für:
 Schalldruckpegel

 oder  steht für:
 Raum der p-integrierbaren Funktionen, siehe Lp-Raum

Siehe auch:

Abkürzung